Grillklippan is de naam van een aantal eilandjes van Zweden in de Botnische Golf:
Grillklippan (Båtön); eiland bij Båtön;
Grillklippan (Rödkallen); eiland bij Rödkallen.